Дзольдо () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Дзольдо-Альто — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, в провинции Беллуно.
 Форно-ди-Дзольдо — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Беллуно.